Richard Bennett kan syfta på:

 Richard Bennett (skådespelare) (1870-1944), amerikansk skådespelare
 Richard Bedford Bennett (1870-1947), kanadensisk premiärminister
 Richard Bennett (gitarrist) (född 1951), amerikansk gitarrist